Peter Roth (1961) – sciatore alpino tedesco
 Peter Roth (1974) – musicista israeliano
 Peter Roth – produttore televisivo statunitense